Die Eredivisie 2020/21 war die 65. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 132. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Aufgrund eines im Rahmen der COVID-19-Pandemie verhängten Veranstaltungsverbots wurde sie am 12. September 2020 mit der Partie des SC Heerenveen gegen Willem II Tilburg eröffnet. Bereits zwischen dem 1. und dem 27. August fanden vorbereitende Testspiele, an denen alle Erstligisten teilnahmen, statt. Der letzte Spieltag fand am 16. Mai 2021 statt, im Anschluss wurden die Play-offs sowie die Relegation ausgespielt.

Änderungen gegenüber der Saison 2019/20 
Aufgrund des vorzeitigen Abbruchs der Vorsaison gab es keine Auf- und Abstiege, das Teilnehmerfeld blieb also unverändert.

Saisonverlauf 
Die Top 5 führte rasch der Vorjahreserste, Ajax Amsterdam, an. An den ersten 14 Spieltagen bis zur Winterpause erzielte das Team die mit Abstand meisten Tore (allein 13 beim Auswärtssieg gegen Venlo) und hatte auch die wenigsten Gegentreffer hinnehmen müssen. Die Verfolger PSV, Feyenoord und Vitesse standen aber nur einen bzw. fünf Zähler hinter den Hauptstädtern und wiesen ebenfalls starke Defensivwerte auf. Drei Spieltage vor Saisonende konnte Ajax schließlich seinen 35. Landesmeistertitel erringen. Am 33. Spieltag qualifizierte sich Vitesse Arnheim für die Qualifikation zur neu eingeführten UEFA Europa Conference League, im ligainternen Play-off dann auch Feyenoord, wohingegen die PSV sowie AZ Alkmaar am letzten Spieltag per Fernduell um die Vizemeisterschaft konkurrierten. PSV entschied das Duell für sich und sicherte sich so die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.

Der FC Emmen belegte am häufigsten den 18. Platz und war darüber hinaus die einzige Mannschaft ohne Hinrundensieg. Trotz allem befand man sich aber immer noch in Schlagdistanz zu Konkurrenten wie ADO, Venlo und Willem II. Am 27. Spieltag stürzte Den Haag auf den letzten Platz und war nach einer Niederlage am vorletzten Spieltag ebenso wie Venlo direkt abgestiegen, nachdem Emmen durch einen Sieg die nötige Distanz herstellen konnte. In der Relegation mit den Vereinen der Eerste Divisie zog aber letztendlich auch Emmen den Kürzeren und folgte Den Haag in die zweite Liga. Absteiger Venlo stellte kurioserweise mit Georgios Giakoumakis den mit Abstand besten Torschützen der Liga.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 
Haben zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Punktzahl, werden folgende Kriterien zur Berechnung der Tabellenplatzierung zugrunde gelegt:
 Wenigste Verlustpunkte (oder in weniger Spielen dieselbe Punktzahl)
 Tordifferenz
 Anzahl der erzielten Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga. 

Erstmals wurde die Auszeichnung für den besten Torschützen nach Willy van der Kuijlen (Willy-van-der-Kuijlen-trofee), der diese selbst dreimal gewann, benannt.

Stadien, Zuschauer, Sponsoring und Ausstatter 
Die Tabelle ist nach dem Zuschauerschnitt vorsortiert.

Auf unbestimmte Zeit sind aufgrund der COVID-19-Pandemie nur Teilauslastungen der jeweiligen Gesamtkapazitäten gestattet. Seit dem 4. Spieltag dürfen nur noch Geisterspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert werden; am 30. Spieltag waren im Rahmen eines Modellversuchs geringe Mengen an Besuchern gestattet.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa Conference League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielen in zwei Play-off-Runden einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa Conference League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2021/22.

 Runde 1
Die Spiele fanden am 19. Mai 2021 statt.

|}

 Runde 2
Das Spiel fand am 23. Mai 2021 statt.

|}

Aufstieg/Relegation

Wissenswertes 
 Das 13:0 von Ajax Amsterdam gegen die VVV-Venlo vom 6. Spieltag am 24. Oktober 2020 war der höchste Sieg der Ligageschichte.
 Die meisten Tore in einem Spiel (5) erzielte Lassina Traoré (Ajax Amsterdam) beim 13:0 gegen die VVV-Venlo. 
 Ajax Amsterdam ließ seine Meisterschale einschmelzen, um daraus 42.000 Meistersterne anfertigen zu lassen, die der Klub an seine Fans verteilte.

Trainerwechsel 

(Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten)

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben) 

* Sergiño Dest (3/-), Klaas-Jan Huntelaar (11/7), Noa Lang (1/-) und Quincy Promes (19/6) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Offizielle Website der Eredivisie

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21